

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Rodney Eyles, (1967- ), ancien joueur australien de squash ;
 Thomas Eyles, (1769-1835), officier de la Royal Navy ; 

Homonymie de patronyme